

Codici 
 ARJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arso (Indonesia)
 arj – codice ISO 639-3 della lingua arapaso

Informatica 
 arj – archiviatore di file